Schauerbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schauerbach (Gerolstein), Wohnplatz der Stadt Gerolstein im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schauerbach (Waldkirchen), Dorf der Stadt Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Gewässer:
 Kleiner Schauerbach, linker Zufluss des Schauerbach (Wallhalb) bei Harsberg, Ortsgemeinde Weselberg, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Schauerbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs (zum Regen) bei Gneißen, Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schauerbach (Oosbach), linker Zufluss des Oosbachs (zur Kyll) bei Schauerbach, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schauerbach (Saußbach), linker Zufluss des Saußbachs gegenüber Erlauzwiesel, Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schauerbach (Wallhalb), linker Zufluss der Wallhalb oder Wallhalbe vor der Rosselmühle von Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz